Населені пункти в Чехії:

 Дрславиці (Угерске Градіште)
 Дрславиці (Прахатіце)